Винче́нцо (Э́нцо) Ши́фо (, ) — бельгийский футболист, полузащитник. Участник четырёх чемпионатов мира (1986, 1990, 1994, 1998), где провёл на поле 16 матчей, и одного чемпионата Европы (1984), на котором, выйдя на поле 13 июня в матче против сборной Югославии в возрасте 18 лет 114 дней, Энцо стал самым молодым футболистом за всю историю, игравшим в финальных стадиях европейских первенств. Этот рекорд был побит лишь 9 июня 2012 года голландцем Йетро Виллемсом в матче Нидерланды — Дания. С декабря 2007 года до лета 2009 года был главным тренером бельгийского «Мускрона».

Карьера

Клубная 
Родился в 1966 году в Ла-Лувьере в семье итальянского шахтёра, обосновавшегося в Бельгии. С 14 лет выступал в юношеской команде родного города, где «наколотил» соперникам 432 мяча. Очень скоро был приглашён в «Андерлехт», где, выступая, за юношескую команду, забил за три сезона 135 голов. В августе 1983 года впервые вышел на поле в стартовом составе основного клуба в матче против «Барселоны», где в то время играл Диего Марадона, и очень хорошо себя проявил. Сразу же закрепился в основном составе. Отыграв 4 сезона за «Андерлехт» и став при этом трёхкратным чемпионом Бельгии, Шифо перебрался в Италию, в миланский «Интер», однако ни здесь, ни в «Бордо», в который он перешёл год спустя, его карьера не сложилась. Несколько лучше складывались его дела в «Осере» и итальянском «Торино», с которым в сезоне 1991/92 он дошёл до финала Кубка УЕФА. Пик карьеры Шифо пришёлся на выступление за «Монако». Став чемпионом Франции в сезоне 1996/97, Энцо вернулся в клуб, с которого начиналась его профессиональная карьера. В первый же сезон возвращения в «Андерлехт» к своим трём победам в чемпионате Бельгии он добавил ещё одну. Закончил выступления Шифо в 2001 году в клубе «Шарлеруа» в связи с хроническим артритом.

Завершив карьеру игрока, Шифо остался в «Шарлеруа» на должности главного тренера, но спустя год был уволен по причине неудовлетворительных результатов. С декабря 2004 по январь 2006 года Шифо возглавлял скромный клуб из второго по силе бельгийского дивизиона «Тюбиз». В конце декабря 2007 года подписал полуторагодичное соглашение с «Мускроном».

Международная 
6 июня 1984 года 18-летний Шифо провёл свой первый матч за сборную Бельгии, сыграв вничью со сборной Венгрии со счётом 2:2. В составе сборной он играл на чемпионатах мира 1986, 1990, 1994 и 1998, на которых отыграл 16 матчей. Он является одним из 14 футболистов, принявших участие в четырёх чемпионатах мира, и одним из трёх бельгийских игроков с подобным достижением. Шифо помог своей стране выйти в полуфинал турнира 1986 года в Мексике, сыграв во всех семи матчах своей команды и забив два мяча, а Бельгия завершила турнир на четвёртом месте (лучший результат до 2018 года). Всего за национальную команду Шифо забил 18 голов в 84 играх.

Статистика в сборной

Достижения 
 Чемпион Бельгии (4): 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1999/00
 Чемпион Франции: 1996/97
 Обладатель Кубка Италии: 1992/93
 Финалист Кубка УЕФА (2): 1983/84, 1991/92

Примечания

Ссылки 
 Краткие сведения и статистика выступлений по сезонам
 Интервью Энцо Шифо «Наслаждайтесь каждой секундой»
 Расширенная биография

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Шарлеруа»
Тренеры ФК «Тюбиз»
Тренеры ФК «Мускрон»
Тренеры ФК «Монс»